Het seizoen 1954/55 was het 58ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. La Chaux-de-Fonds verlengde zijn titel.

Eindstand

Nationalliga B

Eindronde om promotie 
De wedstrijd werd gespeeld in Bazel.

Eindronde om degradatie 
De wedstrijd werd gespeeld in Luzern.

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1954/55